Список кантри-альбомов № 1 в США в 1992 году (Top Country Albums 1992) — это список кантри-альбомов, которые занимали первые места в США в 1992 году по итогам еженедельных хит-парадов журнала Billboard. Только два певца и одна певица за весь год были лидерами этого кантри-чарта. В том числе, 19 недель лидировал диск Ropin' the Wind Гарта Брукса и 18 недель был на № 1 диск Some Gave All певца Билли Рэй Сайруса.

Список

См. также 
 Список кантри-хитов № 1 1992 года (Billboard)
 Список альбомов № 1 в США в 1992 году (Billboard)
 Список синглов № 1 в США в 1992 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 Top Country Albums на сайте www.billboard.com

Чарты Billboard 1992 года
Списки кантри-альбомов Billboard
Списки альбомов № 1 1992 года
1992 год в музыке США